DX poate fi:
 D-Generation X, echipă de wrestling
 Akrotiri și Dhekelia, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 DirectX, interfață software de programare pentru calculator